Henrique Medina peut faire référence à :

 Henrique Medina (1901-1988), un peintre portugais
 Henrique Medina (1990-), un gymnaste brésilien, spécialiste des anneaux.